Cauquenes kan syfta på:

Chile 

 Cauquenes (kommun), Región del Maule, Provincia de Cauquenes, 
 Cauquenes (ort), Región del Maule, Provincia de Cauquenes,